NDT steht als Abkürzung für:

 Nederlands Dans Theater, eine niederländische Tanzkompanie
 Nephrology Dialysis Transplantation, eine wissenschaftliche Fachzeitschrift auf dem Gebiet der Nephrologie
 Neue Deutsche Todeskunst, eine deutschsprachige Musikströmung im Gothic- und Dark-Wave-Umfeld
 Newfoundland Daylight Time, die Sommerzeit der Newfoundland Standard Time, siehe UTC−3:30
 Non-destructive testing, siehe Werkstoffprüfung #Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung
Natural Desiccated Thyroid, gefriergetrocknetes Schilddrüsenextrakt

Abkürzung